Le nom Quinquempoix peut faire référence à :

Toponymes 
 Quincampoix, une commune française, située dans le département de la Seine-Maritime
 Quincampoix-Fleuzy, une commune française, située dans le département de l'Oise
 la rue Quincampoix, une voie publique du  et  arrondissement de Paris

Hydronymes 
 Le lac Quincampoix à Villeneuve-d'Ascq dans le département du Nord
 La Quincampoix, un cours d'eau français dans le département d'Ille-et-Vilaine.

Voir aussi 
 Quincampoix (étymologie)
 Le quartier Kinkempois dans la ville de Liège, Belgique